Палац ігрових видів спорту, Маріуполь — спортивний комплекс заводу «Азовмаш», побудований на території парку імені Петровського.

Історія 

Палац ігрових видів спорту вибудований на території парку імені Петровського і відкритий для змагань з вересня 2002 року.

Проект нового спортивного комплексу створив Проектно-конструкторський відділ заводу (ПКО ГСКТІ). На місці старого тенісного корту побудовано споруду на півтори тисячі уболівальників.

Особливу увагу приділяли залу з баскетбольним майданчиком. Обладнання було придбано за кордоном. Зала має особливе покриття, чотири екрани та два табло.

В комплексі створено також гардероб, буфет, обладнані радіо та відеозал. Для спортсменів обладнали реабілітаційно-діагностичний відділ. Палац ігрових видів спорту не виділяється зовнішньою архітектурою чи висотністю. Головний фасад повернутий у бік вулиці Карпинського. Перед парадним фасадом комплексу фігурна вимостка і створені квітники.

Джерела 

 Газета «Ильичёвец», 17 сентября 2002 р.

Примітки 

Спорт у Маріуполі
Кальміуський район (Маріуполь)